TOTP steht für:
 Top of the Pops, eine internationale Musikshow für Jugendliche
 Time-based One-time Password Algorithmus, ein zeitgesteuertes Einmalpasswortverfahren.

TOTP